Також можливі написання Сакурай або Сакураі.

Топоніми 
Сакурай — місто в Японії, у префектурі Нара.
Сакурай — місцевість в Японії, на південному-сході префектури Осака.
Сакурай — колишнє містечко в Японії, у префектурі Айті. Складова сучасного міста Андзьо.
Сакурай — колишнє містечко в Японії, у префектурі Ехіме. Складова сучасного міста Імабарі.
Сакурай — колишнє містечко в Японії, у префектурі Тояма. Складова сучасного міста Куробе.

Персоналії 
Сакурай — японське прізвище.